Тиамин:

 Тиамин — водорастворимый витамин.
 Тиамин — лекарственное средство, витамин B1.